Diplotropis kan syfta på:

 Diplotropis (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Diplotropis (växter) – ett släkte av växter